Metal Gear Solid: Portable Ops Original Soundtrack – oficjalna ścieżka dźwiękowa do gry Metal Gear Solid: Portable Ops. Muzyka została skomponowana przez: Akihiro Honda, Kazuma Jinnouchi, Nobuko Toda, Takahiro Izutani, Norihiko Hibino i Yoshitaka Suzuki. Album został wydany 20 grudnia 2006 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Ścieżki dźwiękowe z serii Metal Gear
Albumy muzyczne wydane w roku 2006